Les Commères d'la rue d'Saint Gilles est une des chansons populaires du carnaval de Dunkerque. Certains quartiers de Dunkerque ont une place particulière dans le cœur des Dunkerquois, c'est le cas de la rue Saint Gilles, la rue reliant actuellement le Lycée Jean Bart au Boulevard Saint Barbe proche de la caserne de pompiers.

Paroles
Toutes les commères d’la rue d’Saint Gilles 
Ça c’est des gens qui s’font pas d’bile,
Al' sont toujours en train d’ blaguer, 
Assises sur l’banc des accusés,  
L’débit d’tabac c’est la cantine  
Pour les commères d’la rue d’Saint Gilles :  
Al' sortent toujours leur tabatière,  
Et voilà l’histoire des commères !   
Pendant qu’les hommes sont partis à l’ouvrage,  
Elles s'amusent à moudre du café. 
Pendant qu’les hommes sont partis à l’ouvrage,  
Les femmes s’amusent à moudre du café.  
C'est la première fois, c'est la dernière fois. 
Plus jamais,plus jamais elle aura ça d'moi. 
C'est la première fois, c'est la dernière fois. 
Plus jamais,plus jamais elle aura ça d'moi. 
Oh, là, là les femmes elles font la noce,  
Oh, là, là c’est tout’ une bande de rosses,  
Oh, là, là les femmes elles font la noce,  
Les hommes à la maison, pour soigner les enfants. 

Musique de carnaval
Carnaval de Dunkerque
Dunkerque
Chanson populaire française